Чжуан Цзяжун і Лян Чень були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом. Чжуан грала в парі з Дарією Юрак, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Марія Ірігоєн і Лян.
Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Парра Сантонха виграли титул, у фіналі перемігши Ірігоєн і Лян з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Internationaux de Strasbourgandnbsp;- Doubles
2016
Internationaux de Strasbourg